Вальга — может означать:

 Вальга — муниципалитет в Испании.
 Вальга (приток Катромы) — река в России.